Oude pastorie (Heist) - erfgoed in Heist
 Oude Pastorie (Lissewege) - erfgoed in Lissewege
 Oude Pastorie (Nieuwenrode) - erfgoed in Nieuwenrode
 Oude pastorij (Burcht) - erfgoed in Burcht